Зона Индустријал има више значења:

 Зона Индустријал (Атлакомулко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Зона Индустријал (Козумел), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Зона Индустријал (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику